En Pologne, Czajków est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Czajków, gmina du powiat d'Ostrzeszów
 Czajków, village du powiat de Kalisz 
 Czajków-Kolonia, village du powiat de Kalisz 
 Czajków, gmina du powiat d'Ostrzeszów 
 Czajków, village du powiat d'Ostrzeszów, chef-lieu de cette gmina
 Czajków, village du powiat de Turek 

dans la voïvodie de Mazovie
 Czajków, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Czajków, village